First Division 1946/47 steht für:

 First Division (Zypern) 1946/47
 First Division (Malta) 1946/47
 Football League First Division 1946/47